Мака́рдл, Мак-Ардл (, ) — ирландская фамилия. Известные носители:

  (род. 1963) — американская театральная актриса, лауреат премии Theatre World и номинант на премию «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле (1977).
  (1911—2002) — британский невролог, описавший гликогеноз V типа, избранный член Королевской коллегии врачей (с 1960).
  (род. 1952) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе сборной штата Виктория (1979).
  (1836—1908) — американский художник-баталист, известный картинами, посвящёнными войне за независимость Техаса.
 Макардл, Джеймс (род. 1989) — британский актёр театра и кино.
  (1903—1967) — американский политик, член Палаты представителей США (1939—1942).
 Макардл, Джон (род. 1957) — американский легкоатлет и политик, бронзовый медалист США по метанию молота (1984).
  — американский психолог и статистик, профессор психологии и геронтологии Университета Южной Калифорнии (с 2005), член Американской ассоциации содействия развитию науки (с 2012).
  (1889—1958) — ирландская писательница, журналистка и политик.
  (род. 1987) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс».
  (род. 1971) — австралийский гребец, участник летних Олимпийских игр (1992).
  — австралийский журналист, ведущий спортивных программ одного из наиболее популярных австралийских телеканалов Seven Network (1996—2006).
  (Питер Джозеф Макардл; 1929—1985) — американский бегун на длинные дистанции, чемпион США в кроссе на 10 км (1962, 1963), чемпион США (1964) и Панамериканских игр (1963) в трековом беге на 10 км, участник летних Олимпийских игр (1964).
  (1914—1979) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сток Сити».
 Макардл, Рори (род. 1987) — североирландский футболист.
  — американский киномонтажёр, лауреат премии «Независимый дух» и номинант на премии «Выбор критиков» и «Оскар» за монтаж фильма «В центре внимания» (2015).
  (род. 1983) — ирландский футболист, обладатель Кубка Ирландии (2009) в составе клуба «Спортинг Фингал».
 Макардл, Эйдан (род. 1970) — ирландский кино- и театральный актёр.

См. также

Примечания